Núria Picas i Albets (Manresa, 1976), corredora de muntanya catalana
 Núria Picas i Codina (Barcelona, 1927), artista i pintora catalana